Az Ariella az Ariel férfinév női párja.


Rokon nevek 
 Ariéla

Gyakorisága 
Az újszülötteknek adott nevek körében az 1990-es években szórványos volt. A 2000-es és a 2010-es években sem szerepelt a 100 leggyakrabban adott női név között.

A teljes népességre vonatkozóan az Ariella sem a 2000-es, sem a 2010-es években nem szerepelt a 100 leggyakrabban viselt női név között.

Névnapok 
április 11. november 10.

Híres Ariellák 
 Arielle Kebbel amerikai színésznő
 Arielle Dombasle francia színésznő
 Arielle P. Kozloff amerikai régész, történész
 Ariella Kaeslin svájci tornásznő

Jegyzetek 

Magyar keresztnevek (A, Á)
Női keresztnevek (A, Á)
Héber eredetű magyar női keresztnevek